gulyás, foglalkozás, marhapásztor
 Gulyás, régi magyar családnév
 gulyás, étel